Amerongen ist der Name folgender Orte:
 Ortsteil der Gemeinde Utrechtse Heuvelrug, Niederlande

Schloss Amerongen (niederländisch Kasteel Amerongen)
 ein in den Ursprüngen 1286 entstandenes Wasserschloss im Ortsteil Amerongen der Gemeinde Utrechtse Heuvelrug, Niederlande

Schlacht bei Amerongen
 Am 23. Juni 1585 fand in der Provinz Utrecht die Schlacht bei Amerongen statt. Sie war Teil des Achtzigjährigen Krieges der Vereinigten Niederlande gegen Spanien.

Amerongen ist der Familienname folgender Personen:
 Max Baron Taets von Amerongen, Ghz.hessischer Kammerherr (* 1. November 1847 Offenbach am Main, † 12. August 1912 Berlin) 
 1. Ehe ⚭ 4. Juni 1872 Darmstadt Susette Freiin von Krane, aus dem Haus Matena (* 29. Juli 1851 Luxemburg, † 18. Juli 1927 Bad Reichenhall)
 Emma Anna Barones Taets von Amerongen (* 4. Juli 1876 Bessungen (Darmstadt), † 4. Dezember 1958 Bad Reichenhall)
 Friedrich Baron Taets von Amerongen (* 12. Februar 1878 Bessungen (Darmstadt), † 18. März 1955 Bad Reichenhall), Kunstmaler
 2. Ehe ⚭ 20. Januar 1887 Mönchen-Gladbach Clara von Lumm (* 9. November 1860 Krefeld, † 30. Juni 1933 Berlin) 
  Hans Baron Taets von Amerongen (* 26. September 1891 Köln, † 29. März 1958 Bonn), Stiefvater des Otto Wolff von Amerongen
 Joost Baron Taets von Amerongen (1761–1817 Offenbach am Main)
 Susanna Arnoldina Taets van Amerongen, geborene van der Goes (1763–1826 Offenbach am Main), Ehefrau des Joost 
 Anna Agatha Arnoldina Maria Taets van Amerongen, genannt Agatha (* 17. April 1791 Lopikerkapel, † 14. September 1807 Offenbach am Main)
 Jan Govert Baron Taets von Amerongen, (* 7. Februar 1785 Utrecht, † 19. Oktober 1835 Offenbach am Main)
 Bob van Amerongen († 2014), niederländischer Widerstandskämpfer
 Friedrich von Amerongen (1878–1955), deutscher Maler
 Otto Wolff von Amerongen (1918–2007), deutscher Unternehmer
 Thijs van Amerongen (* 1986), niederländischer Radrennfahrer